Ализариновый красный цвет
 Ализариновый красный С